Urgell (in spagnolo Urgel) si può riferire a:

Geografia 
 Urgell – comarca della Catalogna
 Alt Urgell – comarca della Catalogna
 Pla d'Urgell – comarca della Catalogna
 Bellcaire d'Urgell – comune della Catalogna
 Bell-lloc d'Urgell – comune della Catalogna
 Bellmunt d'Urgell – comune della Catalogna
 Ivars d'Urgell – comune della Catalogna
 La Seu d'Urgell – comune della Catalogna

Storia 
 Vescovato di Urgell
 Contea di Urgell, una contea storica catalana retta dai:
Conti di Urgell
 Visconti di Castellbò (o Alt Urgell)
 Visconti d'Urgell (o Baix Urgell)

Trasporti 
 Urgel – stazione della metropolitana di Madrid
 Urgell – stazione della linea 1 della metropolitana di Barcellona